Темите (141 – 162) по-долу са покрити в глава VI-та: Артерии от Анатомията на Грей (версия от 1918 г.)

Въведение ()

анастомози
 колатерално кръвообращение
 Белодробна артерия (a. pulmonalis)

right branch of the pulmonary artery (ramus dexter a. pulmonalis)
 left branch of the pulmonary artery (ramus sinister a. pulmonalis)

Аорта ()

Аорта
 Възходяща аорта (aorta ascendens)
 аортни синуси
 аортна луковица

Коронарна артерия (a. coronaria)
 Дясна коронарна артерия (a. coronaria dextra)

Коронарна артерия (a. coronaria)
 Дясна коронарна артерия (a. coronaria dextra)
 posterior descending branch
 marginal branch
 Лява коронарна артерия (a. coronaria sinistra)
 anterior descending branch
 circumflex branch
 Аортна дъга (Arcus Aortae; Напречна аорта)
 Отношения
 аортен истмус
 аортна вретено

Главово-мишнична артерия (a. brachiocephalica)

Главово-мишнична артерия (a. brachiocephalica)
 thyreoidea ima (a. thyreoidea ima)
 thymic branch or bronchial branch
 Collateral circulation

Артерии на главата и врата

Обща сънна артерия 
 Обща сънна артерия (a. carotis communis)

Отношения ()

Обща сънна артерия (a. carotis communis)

шийни части

сънно кълбенце (сънно тяло)

Външна сънна артерия ()

Външна сънна артерия (a. carotis externa)

Предни

горна щитовидна артерия (a. thyreoidea superior)
 Hyoid branch (ramus hyoideus; infrahyoid branch)
 Sternocleidomastoid branch (ramus sternocleidomastoideus; sternomastoid branch)
 Superior laryngeal artery (a. laryngea superior)
 Cricothyroid branch (ramus cricothyreoideus)

Езична артерия (a. lingualis)
 Подезичен клон (ramus hyoideus; горноподезичен клон)
 Задни езични артерии (rami dorsales linguæ)
 Подезична артерия (a. sublingualis)
 Дълбока езична артерия (ranine artery; deep lingual artery)
 Външна горночелюстна артерия (a. maxillaris externa)
 ъглова артерия

Външна горночелюстна артерия (a. maxillaris externa)
 Cervical Branches
 Ascending palatine artery (a. palatina ascendens)
 Tonsillar branch (ramus tonsillaris)
 Glandular branches (rami glandulares; submaxillary branches)
 Submental artery (a. submentalis)
 Muscular branches
 Facial Branches
 Долна лабиална артерия (a. labialis inferior)
 Горна лабиална артерия (a. labialis superior)

Външна горночелюстна артерия (a. maxillaris externa)
 Facial Branches
 Горна лабиална артерия (a. labialis superior)
 septal branch
 alar branch
 Lateral nasal branch
 Angular artery (a. angularis)
 Muscular branches

Задни

Тилна артерия (a. occipitalis)
 Muscular branches (rami musculares)
 Sternocleidomastoid branches of occipital artery (a. sternocleidomastoidea; sternomastoid artery)
 Auricular branch of the occipital artery (ramus auricularis)

Тилна артерия (a. occipitalis)
 Auricular branch (ramus auricularis)
 mastoid branch
 Meningeal branch (ramus meningeus; dural branch)
 Descending branch (ramus descendens; arteria princeps cervicis)
 posterior auricular artery (a. auricularis posterior)
 Stylomastoid artery (a. stylomastoidea)
 Auricular branch (ramus auricularis)
 Occipital branch (ramus occipitalis)

Възходящи

ascending pharyngeal artery (a. pharyngea ascendens)

ascending pharyngeal artery (a. pharyngea ascendens)
 Pharyngeal branches (rami pharyngei)
 Palatine branch
 Prevertebral branches
 Inferior tympanic artery (a. tympanica inferior)
 Meningeal branches of the ascending pharyngeal artery
 posterior meningeal artery

Крайни

повърхностна слепоочна артерия (a. temporalis superficialis)
 Напречна лицева артерия (a. transversa faciei)
 Средна слепоочна артерия (a. temporalis media)
 ябълчноочничен клон

Повърхностна слепоочна артерия (a. temporalis superficialis)
 Предни ушни клони (rami auriculares anteriores)
 Челен клон (ramus frontalis; anterior temporal)
 Теменен клон (ramus parietalis; posterior temporal)
 Вътрешна горночелюстна артерия (a. maxillaris externa)
 първа или долночелюстна част
 втора или клиновидна част
 трета или клинонебцова част

Terminal: Branches of the First or Mandibular Portions

Anterior tympanic artery (a. tympanica anterior; tympanic artery)
 Deep auricular artery (a. auricularis profunda)
 Middle meningeal artery (a. meningea media; medidural artery)

Middle meningeal artery (a. meningea media; medidural artery)
 superficial petrosal
 superior tympanic artery
 Orbital branches
 Temporal branches
 Accessory meningeal branch (ramus meningeus accessorius; small meningeal or parvidural branch)
 Inferior alveolar artery (a. alveolaris inferior; inferior dental artery)
 incisor branch
 mental branch
 lingual branch
 mylohyoid branch

Terminal: Branches of the Second or Pterygoid Portion

Deep temporal branches
 Pterygoid branches (rami pterygoidei)
 Masseteric artery (a. masseterica)
 Букална артерия (a. buccalis)

Terminal: Branches of the Third or Pterygopalatine Portion

Posterior superior alveolar artery (a. alveolaris superior posterior; alveolar or posterior dental artery)
 Infraorbital artery (a. infraorbitalis)
 orbital branches
 anterior superior alveolar branches
 Descending palatine artery (a. palatina descendens)
 Artery of the pterygoid canal (a. canalis pterygoidei; Vidian artery)
 Pharyngeal branch
 Sphenopalatine artery (a. sphenopalatina; nasopalatine artery)
 posterior lateral nasal branches
 posterior septal branches

The triangles of the neck ()

Преден триъгълник
 Inferior carotid triangle, or Muscular triangle

Преден триъгълник
 Superior carotid triangle, or Carotid triangle
 Submaxillary triangle or Digastric triangle

Преден триъгълник
 Suprahyoid triangle
 Заден триъгълник
 Occipital triangle
 Subclavian triangle

Вътрешна сънна артерия ()

Вътрешна сънна артерия (a. carotis interna)

Cervical portion
 Petrous portion
 Cavernous portion
 Cerebral portion

Petrous portion of the internal carotid artery
 caroticotympanic branch (ramus caroticotympanicus; tympanic branch)
 artery of the pterygoid canal (a. canilis pterygoidei; Vidian artery)
 Cavernous portion
 cavernous branches
 hypophyseal branches
 semilunar branches
 anterior meningeal branch (a. meningea anterior)
 ophthalmic artery (a. ophthalmica)

Cavernous part of internal carotid artery
 ophthalmic artery (a. ophthalmica)
 orbital group
 Lacrimal artery (a. lacrimalis)
 lateral palpebral arteries
 Lacrimal artery
 recurrent branch
 Supraorbital artery (a. supraorbitalis)

Cavernous part of internal carotid artery
 ophthalmic artery (a. ophthalmica)
 orbital group
 Ethmoidal arteries
 posterior ethmoidal artery
 anterior ethmoidal artery
 Medial palpebral arteries (aa. palpebrales mediales; internal palpebral arteries)
 superior palpebral anastomoses
 inferior palpebral anastomoses
 Frontal artery (a. frontalis)

Cavernous portion
 ophthalmic artery (a. ophthalmica)
 orbital group
 Dorsal nasal artery (a. dorsalis nasi; nasal artery)
 ocular group
 Central artery of the retina (a. centralis retinœ)
 Ciliary arteries (aa. ciliares)
 short posterior ciliary arteries
 long posterior ciliary arteries
 circulus arteriosus major
 circulus arteriosus minor
 anterior ciliary arteries
 Muscular branches (rami musculares)
 Предна мозъчна артерия (a. cerebri anterior)
 anterior communicating artery (a. communicans anterior)
 Antero-medial ganglionic branches

Cerebral portion
 Предна мозъчна артерия (a. cerebri anterior)
 Anterior communicating artery (a. communicans anterior)
 middle cerebral artery (a. cerebri media)

Cerebral portion
 middle cerebral artery (a. cerebri media)
 Antero-lateral ganglionic branches
 internal striate
 external striate
 artery of cerebral hemorrhage
 inferior lateral frontal
 ascending frontal
 ascending parietal
 parietotemporal
 temporal branches
 posterior communicating artery (a. communicans posterior)

Cerebral portion
 posterior communicating artery (a. communicans posterior)
 postero-medial ganglionic branches
 anterior choroidal artery (a. chorioidea; choroid artery)

Артерии на мозъка ()

Вилизиев артериален кръг (circulus arteriosus cerebri)

Ganglionic system
 antero-medial group
 postero-medial group
 antero-lateral groups
 postero-lateral groups
 terminal arteries
 Cortical arterial system (cortical system)
 long arteries, or medullary arteries
 short vessels

Артерии на горния крайник

Подключична артерия ()

Подключична артерия (a. subclavia)

First Part of the Right subclavian artery

First Part of the Left subclavian artery
 Second and Third Parts of the Subclavian artery

Клонове на подключичната артерия

Прешленна артерия (a. vertebralis)

suboccipital triangle

Клонове на прешленната артерия
 Cervical Branches.
 Spinal branches (rami spinales)
 Muscular branches
 Cranial Branches
 Meningeal branch (ramus meningeus; posterior meningeal branch)
 Posterior spinal artery (a. spinalis posterior; dorsal spinal artery)
 Anterior spinal artery (a. spinalis anterior; ventral spinal artery)

Cranial Branches
 Posterior inferior cerebellar artery (a. cerebelli inferior posterior)
 Medullary arteries (bulbar arteries)
 Basilar artery (a. basilaris)
 branches of basilar artery
 pontine branches (rami ad pontem; transverse branches)
 internal auditory artery (a. auditiva interna; auditory artery)
 anterior inferior cerebellar artery (a. cerebelli inferior anterior)
 superior cerebellar artery (a. cerebelli superior)
 posterior cerebral artery (a. cerebri posterior)
 branches of the posterior cerebral artery

Базиларна артерия (a. basilaris)
 Клонове на базиларната артерия
 branches of the posterior cerebral artery
 Ganglionic
 postero-medial ganglionic branches
 posterior choroidal branches
 postero-lateral ganglionic branches
 Cortical
 anterior temporal
 posterior temporal
 calcarine
 parietoöccipital

Thyrocervical trunk (truncus thyreocervicalis; thyroid axis)

Inferior thyroid artery (a. thyreoidea inferior)
 branches of the inferior thyroid artery
 inferior laryngeal artery (a. laryngea inferior)
 tracheal branches (rami tracheales)
 esophageal branches (rami æsophagei)
 ascending cervical artery (a. cervicalis ascendens)
 muscular branches

Transverse scapular artery (a. transversa scapulæ, suprascapular artery)
 suprasternal branch
 acromial branch
 Transverse cervical artery (a. transversa colli; transversalis colli artery)
 ascending branch (ramus ascendens; superficial cervical artery)
 descending branch (ramus descendens; posterior scapular artery)

Internal mammary artery (a. mammaria interna)

musculophrenic artery and superior epigastric artery
 branches of the internal mammary artery
 Pericardiacophrenic artery (a. pericardiacophrenica; a. comes nervi phrenici)
 Anterior mediastinal arteries (aa. mediastinales anteriores; mediastinal arteries)
 Pericardial branches
 Sternal branches (rami sternales)
 subpleural mediastinal plexus
 Intercostal branches (rami intercostales; anterior intercostal arteries)
 Perforating branches (rami perforantes)
 Musculophrenic artery (a. musculophrenica)

branches of the internal mammary artery
 Superior epigastric artery (a. epigastrica superior)

Costocervical trunk (truncus costocervicalis; superior intercostal artery)

highest intercostal artery
 Profunda cervicalis (a. cervicalis profunda; deep cervical branch)

The axilla ()

axillary fascia

Подмишнична артерия

Подмишнична артерия (a. axillaris)
 axillary sheath

Collateral circulation after Ligature of the подмишничната артерия (Scapular anastomosis)
 Клонове на подмишничната артерия
 first part
 highest thoracic artery (a. thoracalis suprema; superior thoracic artery)

second part
 thoracoacromial artery (a. thoracoacromialis; acromiothoracic artery; thoracic axis)
 Странична гръдна артерия (a. thoracalis lateralis)
 external mammary branch
 third part
 subscapular artery (a. subscapularis)
 scapular circumflex artery
 Scapular circumflex artery (a. circumflexa scapulæ; dorsalis scapulæ artery)

third part
 posterior humeral circumflex artery (a. circumflexa humeri posterior; posterior circumflex artery)
 anterior humeral circumflex artery (a. circumflexa humeri anterior; anterior circumflex artery)

Мишнична артерия ()

Мишнична артерия (a. brachialis)
 anticubital fossa

Клонове на мишничната артерия

Дълбока раменна артерия (a. profunda brachii)
 nutrient artery
 middle collateral branch
 radial collateral branch
 nutrient artery (a. nutricia humeri)
 superior ulnar collateral artery (a. collateralis ulnaris superior; inferior profunda artery)

inferior ulnar collateral artery (a. collateralis ulnaris inferior; anastomotica magna artery)
 muscular branches (rami musculares)

The radial artery ()

radial artery

deep volar arch
 branches of the radial artery
 In the Forearm
 radial recurrent artery (a. recurrens radialis)
 muscular branches (rami musculares)
 volar carpal branch (ramus carpeus volaris; anterior radial carpal artery)
 volar carpal net-work
 superficial volar branch (ramus volaris superficialis; superficialis volœ artery)
 superficial volar arch
 At the Wrist
 dorsal carpal branch (ramus carpeus dorsalis; posterior radial carpal artery)
 dorsal carpal network
 dorsal metacarpal arteries
 superior perforating arteries
 inferior perforating arteries

At the Wrist
 first dorsal metacarpal
 In the Hand
 arteria princeps pollicis
 arteria volaris indicis radialis (radialis indicis artery)
 first volar metacarpal artery
 deep volar arch (arcus volaris profundus; deep palmar arch)
 volar metacarpal arteries (aa. metacarpeæ volares; palmar interosseous arteries)
 perforating branches (rami perforantes)
 recurrent branches

The ulnar artery ()

ulnar artery

branches of the ulnar artery
 In the Forearm
 anterior ulnar recurrent artery (a. recurrentes ulnaris anterior)
 posterior ulnar recurrent artery (a. recurrentes ulnaris posterior)
 Обща междукостна артерия (a. interossea communis)
 Volar interosseous artery (a. interossea volaris; anterior interosseous artery)
 arteria mediana
 Dorsal interosseous artery (a. interossea dorsalis; posterior interosseous artery)

In the Forearm
 Обща междукостна артерия (a. interossea communis)
 interosseous recurrent artery

In the Forearm
 muscular branches (rami musculares)
 At the Wrist
 volar carpal branch (ramus carpeus volares; anterior ulnar carpal artery)
 dorsal carpal branch (ramus carpeus dorsalis; posterior ulnar carpal artery)
 In the Hand
 deep volar branch (ramus volaris profundus; profunda branch)
 superficial volar arch (arcus volaris superficialis; superficial palmar arch)
 Relations
 Common volar digital arteries (aa. digitales volares communes; palmar digital arteries)
 proper volar digital arteries (aa. digitales volares propriæ; collateral digital arteries)

Артерии на туловището

Низходяща аорта (aorta descendens)

Гръдна аорта ()

Гръдна аорта (aorta thoracica)

Гръдна аорта: peculiarities of:

Клонове на гръдната аорта
 Visceral
 pericardial branches (rami pericardiaci)
 bronchial arteries (aa. bronchiales)
 right bronchial artery
 left bronchial arteries
 esophageal arteries (aa. æsophageæ)
 mediastinal branches (rami mediastinales)
 Parietal
 Intercostal arteries (aa. intercostales)

Parietal
 Intercostal arteries (aa. intercostales)
 Anterior ramus
 collateral intercostal branch
 Muscular branches
 lateral cutaneous branches
 Mammary branches
 Posterior ramus
 spinal branch
 subcostal arteries
 superior phrenic branches
 aberrant artery

The Коремна аорта ()

Коремна аорта (aorta abdominalis)

Collateral circulation
 Visceral branches
 celiac artery (a. cæliaca; celiac axis)
 Лява стомашна артерия (a. gastrica sinistra)
 Чернодробна артерия (a. hepatica)
 foramen of Winslow

Visceral branches
 celiac artery (a. cæliaca; celiac axis)
 Чернодробна артерия (a. hepatica)
 Дясна стомашна артерия (a. gastrica dextra)
 gastroduodenal artery (a. gastroduodenalis)
 right gastroepiploic artery (a. gastroepiploica dextra)

Visceral branches
 celiac artery (a. cæliaca; celiac axis)
 Чернодробна артерия (a. hepatica)
 superior pancreaticoduodenal artery (a. pancreaticoduodenalis superior)
 cystic artery (a. cystica)
 Слезкова артерия (Далачна артерия) (a. lienalis)

Visceral branches
 celiac artery (a. cæliaca; celiac axis)
 Слезкова артерия (a. lienalis)
 pancreatic branches (rami pancreatici)
 arteria pancreatica magna
 Къса стомашна артерия (a. gastrica breve)
 left gastroepiploic artery (a. gastroepiploica sinistra)
 Горна опорачна артерия (a. mesenterica superior)

Visceral branches
 Горна опорачна артерия (a. mesenterica superior)
 Inferior pancreaticoduodenal artery (a. pancreaticoduodenalis inferior)
 Intestinal arteries (aa. intestinales; vasa intestini tenuis)
 Хълбочно-сляпочревна артерия (a. ileocolica)
 colic branch
 anterior cecal branch and posterior cecal branch
 appendicular artery
 ileal branch

Visceral branches
 Горна опорачна артерия (a. mesenterica superior)
 Дясна артерия за ободното черво (a. colica dextra)
 Средна артерия за ободното черво (a. colica media)
 Долна опорачна артерия (a. mesenterica inferior)

Visceral branches
 Долна опорачна артерия (a. mesenterica inferior)
 Лява артерия за ободното черво (a. colica sinistra)
 Sigmoid arteries (aa. sigmoideæ)
 Superior hemorrhoidal artery (a. hæmorrhoidalis superior)
 Средна надбъбречна артерия (a. suprarenalis media)
 Бъбречна артерия (a. renalis)
 inferior suprarenal branches

Visceral branches
 internal spermatic arteries (aa. spermaticæ internæ; spermatic arteries)
 ovarian arteries (aa. ovaricæ)

Parietal Branches
 inferior phrenic arteries (aa. phrenicæ inferiores)
 lumbar arteries (aa. lumbales)

Parietal Branches
 middle sacral artery (a. sacralis media)

Обща хълбочна артерия

Обща хълбочна артерия (a. iliaca communis)
 Външна (a. iliaca externa) и вътрешна хълбочна артерия (a. iliaca interna)

Дясна обща хълбочна артерия (a. iliaca communis dextra)
 Лява обща хълбочна артерия (a. iliaca communis sinistra)

Вътрешна хълбочна артерия ()

Вътрешна хълбочна артерия (a. iliaca interna)

umbilical arteries
 lateral umbilical ligament (obliterated hypogastric artery)
 Клонове на вътрешната хълбочна артерия
 superior vesical artery (a. vesicalis superior)
 artery to the ductus deferens
 middle vesical artery (a. vesicalis medialis)
 inferior vesical artery (a. vesicalis inferior)
 middle hemorrhoidal artery (a. hæmorrhoidalis media)
 uterine artery (a. uterina)

uterine artery (a. uterina)
 azygos arteries of the vagina
 vaginal artery (a. vaginalis)
 obturator artery (a. obturatoria)

Вътрешна срамна артерия (a. pudenda interna)
 Вътрешна мъжка срамна артерия
 dorsal and deep arteries of the penis

Вътрешна срамна артерия (a. pudenda interna)
 accessory pudendal
 Клонове на вътрешната срамна артерия

Вътрешна срамна артерия (a. pudenda interna)
 Inferior hemorrhoidal artery (a. hæmorrhoidalis inferior)
 Perineal artery (a. perinei; superficial perineal artery)
 posterior scrotal branches
 transverse perineal artery
 Artery of the urethral bulb (a. bulbi urethræ)
 Urethral artery (a. urethralis)

Вътрешна срамна артерия (a. pudenda interna)
 Deep artery of the penis (a. profunda penis; artery to the corpus cavernosum)
 Dorsal artery of the penis (a. dorsalis penis)
 Вътрешна женска срамна артерия
 Долна заднична артерия (a. glutea inferior)
 Muscular branches
 Coccygeal branches
 Arteria comitans nervi ischiadici
 Anastomotic branch
 crucial anastomosis
 Articular branch

Долна заднична артерия (a. glutea inferior)
 Cutaneous branches
 Хълбочно-поясна артерия (a. iliolumbalis)
 Lumbar branch (ramus lumbalis)
 Iliac branch (ramus iliacus)
 Странична кръстцова артерия (a. sacrales laterales)

Горна заднична артерия (a. glutea superior)

Външна хълбочна артерия ()

Външна хълбочна артерия (a. iliaca externa)

Долна епигастрална артерия (a. epigastrica inferior)
 external spermatic artery (cremasteric artery)
 deep iliac circumflex artery (a. circumflexa ilium profunda)

Артерии на долния крайник

Бедрена артерия ()

Бедрена артерия (a. femoralis)

femoral sheath (crural sheath)
 deep crural arch
 femoral canal
 femoral ring

femoral sheath (crural sheath)
 septum femorale (crural septum)
 femoral fossa
 femoral triangle (trigonum femorale; Scarpa's triangle)

adductor canal (canalis adductorius; Hunter's canal)
 Relations of бедрената артерия

adductor canal

Клонове на бедрената артерия

Повърхностна епигастрална артерия (a. epigastrica superficialis)
 superficial iliac circumflex artery (a. circumflexa ilium superficialis)
 superficial external pudendal artery (a. pudenda externa superficialis; superficial external pudic artery)
 deep external pudendal artery (a. pudenda externa profunda; deep external pudic artery)
 Muscular branches (rami musculares)
 Дълбока бедрена артерия (a. profunda femoris)

Дълбока бедрена артерия (a. profunda femoris)
 fourth perforating artery
 branches of profunda femoris artery
 Lateral femoral circumflex artery (a. circumflexa femoris lateralis; external circumflex artery)
 Medial femoral circumflex artery (a. circumflexa femoris medialis; internal circumflex artery)
 crucial anastomosis

Дълбока бедрена артерия (a. profunda femoris)
 Perforating arteries
 first perforating artery (a. perforans prima)
 second perforating artery (a. perforans secunda)
 third perforating artery (a. perforans tertia)
 highest genicular artery (a. genu suprema; anastomotica magna artery)
 saphenous branch
 musculo-articular branch

Подколенна ямка ()

Подколенна ямка

Подбедрена артерия ()

Подбедрена артерия (задколянна артерия) (a. poplitea)
 Предна (a. tibialis anterior) и задна голямопищялна артерия (a. tibialis posterior)

Клонове на подбедрената артерия
 superior muscular branches
 прасцови артерии (aa. surales; inferior muscular arteries)
 cutaneous branches
 superior genicular arteries (aa. genu superiores; superior articular arteries)
 medial superior genicular
 lateral superior genicular
 middle genicular artery (a. genu media; azygos articular artery)
 inferior genicular arteries (aa. genu inferiores; inferior articular arteries)
 medial inferior genicular

lateral inferior genicular
 Anastomosis around the knee-joint
 superficial plexus
 Дълбок сплит

The anterior tibial artery ()

предна големопищялна артерия

dorsalis pedis
 Клони на предната големопищялна артерия
 posterior tibial recurrent artery (a. recurrens tibialis posterior)
 малопищялна артерия
 anterior tibial recurrent artery (a. recurrens tibialis anterior)
 мускулни клони (rami musculares)
 anterior medial malleolar artery (a. malleolaris anterior medialis; internal malleolar artery)
 anterior lateral malleolar artery (a. malleolaris anterior lateralis; external malleolar artery)

medial malleolar net-work
 lateral malleolar net-work

arteria dorsalis pedis ()

arteria dorsalis pedis

branches of the arteria dorsalis pedis
 lateral tarsal artery (a. tarsea lateralis; tarsal artery)
 medial tarsal arteries (aa. tarseæ mediales)
 arcuate artery (a. arcuata; metatarsal artery)
 second, third, and fourth dorsal metatarsal arteries
 first dorsal metatarsal artery (a. dorsalis hallucis)
 deep plantar artery (ramus plantaris profundus; communicating artery)
 first plantar metatarsal artery

Задна голямопищялна артерия ()

Задна голямопищялна артерия (a. tibialis posterior)

Клонове на задната голямопищялна артерия
 peroneal artery (a. peronæa)
 branches of the peroneal
 Muscular branches
 Nutrient artery (a. nutricia fibulæ)
 Perforating branch (ramus perforans; anterior peroneal artery)
 Communicating branch (ramus communicans)
 Lateral calcaneal (ramus calcaneus lateralis; external calcaneal)
 nutrient artery (a. nutricia tibiæ)

muscular branches
 posterior medial malleolar artery (a. malleolaris posterior medialis; internal malleolar artery)
 communicating branch (ramus communicans)
 medial calcaneal (rami calcanei mediales; internal calcaneal)
 divisions
 medial plantar artery (a. plantaris medialis; internal plantar artery)
 lateral plantar artery (a. plantaris lateralis; external plantar artery)
 plantar arch

divisions
 lateral plantar artery (a. plantaris lateralis; external plantar artery)
 branches of the plantar arch
 Perforating branches (rami perforantes)
 Plantar metatarsal arteries (aa. metatarseæ plantares; digital branches)
 anterior perforating branch
 Първа стъпална предноходилна артерия (arteria princeps hallucis)

Вижте също 
 Артериално дърво
 Анатомията на Грей
 Списък на темите и фигурите в Анатомията на Грей
 Списък на фигурите в Анатомията на Грей: VI. Артерии

Анатомия на Грей